Bindergasse ist:
 eine Straße der Bozner Altstadt, siehe Bindergasse (Bozen)
 eine Innenstadtstraße in Nürnberg, siehe Bindergasse (Nürnberg)
 eine Straße auf Lindau, siehe Bindergasse (Lindau)
 eine Straße in Salzburg, siehe Bindergasse (Salzburg)